Bleck la rata puede hacer referencia a:

 Bleck La Rata, artista de graffiti español. 
 Bleck le Rat, artista de graffiti francés.